Ceci est une liste des représentants diplomatiques de Belgique au Japon (1868-2011)'''.

Voir aussi l'article Relations entre la Belgique et le Japon.

Liste 

 
Représentants diplomatiques de Belgique
Ambassadeurs
Representants diplomatiques de Belgique